Ловћен се може односити на:

 Ловћен, планину у Црној Гори
 Ловћен, документарни филм из 1974.
 Национални парк Ловћен, парк у Црној Гори
 Ловћен, цигарете
 ФК Ловћен, фудбалски клуб са Цетиња
 ЖФК Ловћен, женски фудбалски клуб са Цетиња
 КК Ловћен, кошаркашки клуб са Цетиња
 РК Ловћен, рукометни клуб са Цетиња
 Рагби клуб Ловћен, клуб са Цетиња
 Ловћенску бригаду, квислиншку оружану формацију у НД Црној Гори